Мамедалиев () — азербайджанская фамилия.

Известные носители:

Мамедалиев, Васим Мамедали оглы (1942—2019) — азербайджанский теолог и востоковед, академик НАН Азербайджана.
 Мамедалиев, Гейдар Нураддин оглы (род. 1974) — азербайджанский и российский борец, выступающий за Россию в весовой категории до 55 кг.
 Мамедалиев, Юсиф Гейдар оглы (1905—1961) — азербайджанский химик.